Аббатуччи:

 Аббатуччи — семья французских военных и государственных деятелей, выходцев из Корсики.
 
 Аббатуччи, Жан-Шарль (1771—1796) — французский генерал, сын Жак-Пьера Аббатуччи.